cieniowanie – w grafice, to nanoszenie barwnika odwzorowujące cień rysowanych obiektów,
 cieniowanie – w grafice komputerowej jest efektem generowania złudzenia wygładzenia powierzchni danego obiektu. Wyróżnia się następujące rodzaje cieniowania:
 cieniowanie płaskie,
 cieniowanie Gourauda,
 cieniowanie Phonga.